Coacoachou peut désigner :
 la baie Coacoachou, une baie du golfe du Saint-Laurent dans l'océan Atlantique, dans la province du Québec au Canada ;
 le lac Coacoachou, un lac du Québec au Canada ;
 la rivière Coacoachou, une rivière du Québec au Canada .